Peter Nielsen (acteur), Deens acteur
 Peter Nielsen (botanicus), Deens botanicus en plantenpatholoog
 Peter Nielsen (schutter), Deens sport-schutter
 Peter Nielsen (architect), Deens architect
 Peter Nielsen (illustrator), Deens illustrator
 Peter Nielsen (dichter), Deens dichter
 Peter Nielsen (1967), Deens voetballer
 Peter Nielsen (1968), Deens voetballer
 Peter Jul Nielsen, Deens voetballer
 Peter Heine Nielsen, Deens schaker
 Peter Meinert Nielsen, Deens wielrenner
 Peter Alsing Nielsen, Deens schilder